

Рімава — річка в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край, притока річки Слана.
 Кленовська Рімава — річка, права притока Рімави, протікає в окрузі Рімавска Собота.